Мариенберг ():

Германия 

Мариенберг — город в Германии, расположенный в земле Саксония.
Мариенберг — крепость, расположенная над городом Вюрцбург в Нижней Франконии.

Украина 
Мариенберг — до 1945 г. название села Нагорное в Окнянском районе Одесской области.

Эстония 
 Мариенберг (замок Маарьямяги, замок Орлова) — летняя мыза графа Анатолия Владимировича Орлова-Давыдова в пригороде Ревеля.

См. также 
 Мариенбург